Boulevard Félix-Faure (Aubervilliers)
 Boulevard Félix-Faure (Saint-Denis)

Nommé en hommage à Félix Faure